El Carrizal oder Carrizal ist der Name folgender Orte:

in Mexiko:
 El Carrizal (Baja California Sur)
 El Carrizal (Motozintla), Chiapas
 El Carrizal (Pantepec), Chiapas
 El Carrizal (Tila), Chiapas
 El Carrizal (Guerrero)
 El Carrizal (Hidalgo)
 El Carrizal (Huautla de Jiménez), Oaxaca
 El Carrizal (San Lorenzo Texmelúcan), Oaxaca
 El Carrizal (Santa Cruz Zenzontepec), Oaxaca
 El Carrizal (Mexquitic de Carmona), San Luis Potosí
 El Carrizal (Tamazunchale), San Luis Potosí
 El Carrizal (Tampamolón Corona), San Luis Potosí

in anderen Ländern:
 El Carrizal (Mendoza), Ort in Argentinien
 Carrizal (Tarija), Ort in Bolivien
 Carrizal (Costa Rica), Ort in Costa Rica
 El Carrizal (El Salvador), Municipio in El Salvador
 Carrizal (Ingenio), Ort in Spanien
 Carrizal (Venezuela), Ort in Venezuela
 Carrizal (Municipio), Municipio in Venezuela